

Geografia
 Ménez-Hom  – montagna della Bretagna
 Plounéour-Ménez  – cittadina francese

Persone
 Menez - pseudonimo dell'artista portoghese Maria Inês da Silva Carmona Ribeiro da Fonseca (1926-1995)
 Bernard Ménez (1944) – attore, cantante e regista francese
 Jérémy Ménez (1987) – calciatore francese